Спортивний клуб «Шорокшар 1905» () — угорський футбольний клуб з Будапешта, заснований 1905 року. Названий на честь однойменного району міста. Виступає в Національному чемпіонаті ІІ. Найвище досягнення — перемога в Кубку Угорщини (1933/34).

Попередні назви 
 1905—1999 — Гімнастична асоціація «Шорокшар»;
 1999—2002 — Спортивний клуб «Шорокшар-Чепель»;
 з 2002 — Спортивний клуб «Шорокшар 1905».

Досягнення 
  Володар кубка Угорщини (1): 1933/34
  Бронзовий призер другого дивізіону чемпіонату Угорщини (1): 2001/02
  Переможець третього дивізіону чемпіонату Угорщини (3): 2000/01, 2012/13, 2013/14
  Бронзовий призер третього дивізіону чемпіонату Угорщини (1): 2008/09

Статистика виступів

Відомі футболісти 
  Йожеф Такач
  Дьюла Дудаш — 20 матчів за збірну.
  Габор Клебер
  Пал Андраш
  Балаж Фаркаш
  Тамаш Гусак
  Габор Дьомбер
  Матія Мишич
  /  Роберт Молнар

Посилання 
 
 
 

Футбольні клуби Угорщини
Футбольні клуби, засновані 1905